Giovanna di Trastámara (1455-1517)
 Giovanna di Trastámara o Giovanna di Castiglia (1479-1555)